Mesa arizonai város az USA-ban
 Mesa település Colorado államban
 Mesa település Kaliforniában
 Mesa város Washington államban
 Mesa (programozási nyelv)
 Mésa, az ókori Moáb királya